Bulgarije
 Ravna Gora (Boergas), een dorp in de Bulgaarse oblast Boergas
 Ravna Gora (Chaskovo), een dorp in de Bulgaarse oblast Chaskovo
 Ravna Gora (Varna), een dorp in de Bulgaarse oblast Varna

Kroatië
 Ravna Gora (Kroatië), een gemeente in Kroatië

Servië
 Ravna Gora (Servië), een hoogland in Servië